Billmanson är ett efternamn som burits av bland andra:

 Adolf Billmanson (1839–1914), svensk militär
 Vilhelm Billmanson (1853–1928), svensk ämbetsman